U23 herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2021 blev afholdt mandag den 20. september med start i Knokke-Heist og mål i Brugge i Flandern, Belgien. Ruten var 30,3 km lang. Løbet blev vundet af den danske europamester i enkeltstart Johan Price-Pejtersen.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Johan Price-Pejtersen
 Adam Holm Jørgensen
 Marcus Sander Hansen

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Enkeltstart (U23 herrer)